10-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 22 июля 2001 года — 20 июня 2002 года. Победителями турнира в группах стали команды ФК «Красилов», «Система-Борэкс» (Бородянка) и ФК «Сумы».

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 В первом круге команда ФК «Тернополь» носила название ФК «Тернополь-Нива-2».
 Перед началом сезона команда «Лукор» (Калуш) носила название ФК «Калуш».
 Команда «Карпаты-3» (Львов) заменила перед началом сезона команду «Карпаты-2», которая в свою очередь заменила в первой лиге влившийся в неё ФК «Львов».
 Перед началом сезона команда «Ковель-Волынь-2» (Ковель) носила название «Ковель-Волынь».
 Команда «Газовик-Скала» (Стрый) заменила перед началом сезона команду «Газовик» (Комарно).
 После первого круга команда «Цементник-Хорда» (Николаев) снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).
 Команда ФК «Тернополь» не будет выступать в следующем сезоне, так как является фарм-клубом команды «Нива» (Тернополь), опустившейся по итогам сезона из первой лиги.

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 В первом круге команда «Рось» (Белая Церковь) носила название «Ригонда».
 Перед началом сезона команда «Нафком-Академия» (Ирпень) носила название «Академия».

Бомбардиры

Группа «В»

Итоговая таблица

Примечания 
 В первом круге команда ФК «Сумы» носила название «Спартак».
 Команда «Адомс» (Кременчуг) снялась с соревнований до начала чемпионата.
 Команда «Днепр-3» (Днепропетровск) не будет выступать в следующем сезоне, так как является фарм-клубом команды «Днепр-2», опустившейся по итогам сезона из первой лиги.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2001/02 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002
Футбол на Украине в сезоне 2001/2002